Мороз — холод, коли температура повітря спадає нижче 0 °C.
 Мороз (міфічний персонаж)
 Дід Мороз — костюмований персонаж дитячих новорічних свят

Прізвище 
 Моро́з — поширене українське прізвище

А 
 Мороз Аксентій Гнатович — радянський мінометник, Герой Радянського Союзу;
 Мороз Алла Михайлівна — касир, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня
 Мороз Анатолій (1949) — український художник та священник УПЦ КП;
 Мороз Анатолій Миколайович (нар. 1949) — український політик;
 Мороз Анатолій Миколайович  — Доктор економічних наук, професор—консультант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, заслужений діяч науки і техніки України;
 Мороз Анатолій Степанович (1955—2021) — кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.
 Мороз Анатолій Трохимович (* 1928) — український письменник, лауреат Шевченківської премії;
 Мороз Андрій Дмитрович (* 1971) — український гандболіст та тренер, майстер спорту СРСР, майстер спорту України.
 Мороз Андрій Кузьмович (20 жовтня 1916 — 14 вересня 2010) — радянський військовик, учасник Німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Мороз Андрій Миколайович (нар. 1975) — білоруський хокеїст;
 Мороз Андрій Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Мороз Андрій Олексійович (нар. 1966) — український актор;
 Мороз Андрій Омелянович (нар. 1940) — український краєзнавець;
 Мороз Артем Віталійович (1984) — український академічний веслувальник, учасник Олімпійських ігор, призер чемпіонату Європи.

Б 
 Мороз Богдан Васильович (*1953) — радянський футболіст, нападник.

В 
 Мороз Вадим Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Вадим Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Валентин Леонідович — український прозаїк та поет.
 Мороз Валентин Якович (нар. 1936) — український історик і дисидент;
 Мороз Валентина Василівна (* 1949) — українська радянська діячка, робітниця цукрокомбінату. Депутат Верховної Ради УРСР 8—9-го скликань.
 Мороз Валерій Йосипович (1927—1990) — український кінооператор;
 Мороз Валерій Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Василь Ананійович (1883/1890 — ?) — український військовик і кооперативний діяч;
 Мороз Василь Іванович (1931—2004) — радянський і російський астроном;
 Мороз Василь Максимович (нар. 1942) — ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.Пирогова;
 Мороз Василь Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Віктор Андрійович (* 1949) — український публіцист, радіоведучий.
 Мороз Віктор Васильович (* 1968) — радянський та український футболіст, півзахисник. Майстер спорту СРСР.
 Мороз Віталій Андрійович (нар. 1974) — український бандурист-вокаліст і громадський діяч.
 Мороз Владислав Анатолійович (1997—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Владислав Васильович (* 2001) — український футболіст, центральний захисник луцької «Волині».
 Мороз Володимир Вікторович ( 1967) — український державний службовець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Мороз Володимир Володимирович (* 1985) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Мороз Володимир Михайлович — міський голова Рівного (1994—1998), кандидат наук, винахідник.
 Мороз Володимир Іванович (1913—1996) — український греко-католицький священик, в'язень польських і сталінських концтаборів, парох м. Винники.
 Мороз Володимир Іванович (* 1955) — мистецтвознавець, заслужений працівник культури України
 Мороз Володимир Ісакович — повний кавалер ордена Слави;
 Мороз Володимир Романович (нар. 1982) — український історик, журналіст, краєзнавець, релігієзнавець;
 Мороз В'ячеслав Анатолійович (* 1974) — кандидат медичних наук, головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру, заслужений лікар України.
 Мороз В'ячеслав Михайлович (1968—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Мороз Галина Володимирівна (нар. 1961) — українська актриса;
 Галя Мороз (справжнє ім'я — Олена Мороз, 1909 — 1931) — діячка молодіжного і національно-визвольного руху. Членкиня Організації українських націоналістів.
 Мороз Геннадій Григорович (нар. 1975) — український футболіст, виступав за національну збірну України;
 Мороз Геннадій Сергійович (1936—2020) — вчений у галузі медицини, педагог, доктор медичних наук, професор;
 Мороз Григорій Семенович (1893—1937) — радянський партійно-державний діяч.
 Мороз-Ходоровський Григорій Костянтинович — український композитор і піаніст;
 Мороз Григорій Федорович (1927—2003) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.

Д 
 Мороз Данило Юхимович — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу;
 Мороз Дарія Юріївна — російська акторка.

Е 
 Мороз Емма Миколаївна (1936—2019) — українська актриса.

З 
 Мороз Захар Петрович (1904—1958) — український радянський драматург і літературознавець;

І 
 Мороз Іван Миколайович (1921—1944) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Мороз Іван Михайлович (1914—1993) — генерал-полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Мороз Ігор Петрович (1947 —2009) — український журналіст, видавець. Заслужений журналіст України (1996).

К 
 Мороз Кирило Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Л 
 Мороз Лариса Захарівна (нар. 1940) — український літературознавець;
 Мороз Леонід Аврамович (нар. 1937) — український звукооператор;
 Мороз Леонід Васильович (нар. 1956) — український фахівець у галузі автоматики й телемеханіки, доктор технічних наук;

М 
 Мороз Максим Купріянович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Мороз Марина Ігорівна (* 1991) — українська спортсменка, боксерка та борчиня змішаного стилю. Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, Чемпіонка України з боксу серед юніорів.
 Мороз Марія Миколаївна (* 1969) — українська дитяча поетеса, членкиня Національної спілки письменників України.
 Мороз Микола Володимирович (1987—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мороз Микола Григорович (1945—2021) — канадійський-український бізнесмен, меценат і засновник спільного українсько-канадського підприємства «Кобза».
 Мороз Микола Олександрович (* 1982) — український волейболіст, догравальник, крайній нападник, гравець команди.
 Мороз Микола Тихонович (1908—1971) — радянський діяч органів державної безпеки, депутат Верховної Ради УРСР 3-5-го скликань.
 Мороз Мирослав Олександрович (1923—2006) — кандидат філологічних наук, відомий літературознавець, бібліограф, етнограф.
 Мороз Михайло Якимович (1905—1937) — український радянський поет, прозаїк, драматург;
 Мороз Михайло Ілліч — український галицький художник, також у діаспорі;
 Мороз Михайло Наумович (1876, Бистрик (тепер — Кролевецький район, Сумська область) — 2 вересня 1938) — голова Всеукраїнської Комісії по виборам до Всеукраїнських Установчих Зборів, Голова Всеукраїнської православної церковної ради.

Н 
 Мороз Надія Леонтіївна (1922 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, доярка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Мороз Ніна Олександрівна (1936 — ?) — новатор виробництва, пресувальниця. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.

О 
 Мороз Олег Богданович — артист оркестру Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужений артист України.
 Мороз Олександр Володимирович (* 1950)— український діяч, правознавець, слідчий прокуратури. Народний депутат України 1-го скликання.
 Мороз Олег Васильович (* 1963) — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Мороз Олег Романович (1993—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Олександр Васильович (* 1952) — радянський футболіст, нападник.
 Мороз Олександр Миколайович (нар. 1968) — радянський та український футболіст, воротар і тренер.
 Мороз Олександр Олександрович (нар. 1944) — український політик, колишній спікер ВРУ;
 Мороз Олександр Стефанович (1961—2009) — український шахіст, гросмейстер;
 Мороз Олександр (1925—1948) — лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА;
 Мороз Олексій Григорович (нар. 1940) — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 Мороз Олексій Дмитрович (1944—2006) — український учений-клініцист у галузі педіатрії, гастроентеролог, доктор медичних наук, лауреат Державної премії СРСР 1987 року;
 Мороз Олексій Захарович (нар. 1946) — український кінорежисер;
 Мороз Олексій Никифорович (1908—1984) — український літературознавець, кандидат філологічних наук;
 Мороз Олександр Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Мороз Ольга Вікторівна (* 1970) — українська спринтерка, змагалась у естафеті 4 × 400 метрів та бігу на 200 й 400 метрів;
 Мороз Ольга Михайлівна (1971—2015) — головний редактор газети «Нетішинський вісник»;
 Мороз Осип (1926—2013) — американський економіст;

П 
 Мороз Петро Васильович (1931—2017) — український актор.
 Мороз Петро Іванович (1985—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Р 
 Мороз Раїса Василівна (нар. 1937) — український дисидент
 Мороз Роман Гнатович (1904—?) — український лікар, депутат Верховної Ради УРСР.

С 
 Мороз Сергій Амвросійович (1937—1997) — вчений-геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
 Мороз Сергій Миколайович ( 1960) — український поет, композитор і співак.
 Мороз Сергій Петрович (1993—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Мороз Сидір Митрофанович (1899—1973) — радянський азербайджанський виноградар, Герой Соціалістичної Праці.

Т 
 Мороз Тамара Василівна (1929—2003) — українська художниця декоративного текстилю.
 Мороз Тамара Михайлівна (1905—1994) — українська письменниця, літературознавець, дружина Григорія Косинки;
 Мороз Тарас Русланович (* 1996) — український футболіст, захисник клубу «Нива» (Тернопіль).
 Мороз Терентій Пилипович (1924—2004) — Герой Радянського Союзу

Ю 
 Мороз Юлія Миколаївна  — українська легкоатлетка, чемпіонка України серед юніорів.
 Мороз Юрій Леонтійович (нар. 1970) — радянський та український футболіст і тренер;
 Мороз Юрій Павлович (* 1956) — радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер.
 Мороз Юрій Сергійович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;

Я 
 Мороз Яків Мойсейович (Мороз-Йосема, Йосем-Мороз) (1898—1940) — начальник Ухтпечлага з моменту створення і до розформування, старший майор державної безпеки;

Також:
 Межовий-Мороз Василь Антонович — український поет, учитель, громадський діяч;

Примітки 

Українські прізвища